KSW steht für:
 Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer (früher: Kammer der Wirtschaftstreuhänder KWT) in Österreich
 Kantonsschule Wattwil
 Kantonsspital Winterthur 
 Kollnauer Baumwollspinnerei und -weberei
 Kreisbahn Siegen-Wittgenstein
 Kriegsstraßenbahnwagen
 Bahnhof Solingen-Wald (DS100-Code)

ksw steht für:
 Sgaw (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Sprachen aus der Gruppe der karenischen Sprachen

Abkürzung